Подвис:

 Подвис — село в Болгарии. Находится в Бургасской области, входит в общину Сунгурларе.
 Подвис — село в Болгарии. Находится в Смолянской области, входит в общину Смолян.